Patry ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Patry (1864–1938), deutscher Schauspieler

 Jean-Luc Patry (* 1947), Schweizer Pädagoge und Hochschullehrer
 Karl Patry (1898–1958), deutscher Agrarfunktionär und SS-Führer
 Robert Patry (1923–2016), Schweizer Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 (1601) Patry, Asteroid des Hauptgürtels
 Patri
 Patrie